Pattison steht für:

 Pattison (Werft), ehemalige Werft in Neapel
 Pattison (Mississippi), Ort im Claiborne County
 Pattison (Texas), Ort im Waller County

Pattison ist der Familienname folgender Personen:
 Andrew Pattison (* 1949), simbabwischer Tennisspieler
 Ben Pattison (* 2001), britischer Leichtathlet
 Edward W. Pattison (1932–1990), US-amerikanischer Politiker
 Eliot Pattison (* 1951), US-amerikanischer Rechtsanwalt, Journalist und Autor
 Francis Pattison (1840–1904), britische Kunsthistorikerin, siehe Emilia Dilke
 Fred Pattison (1924–2010), schottischer Chemiker und Hochschullehrer
 James William Pattison (1844–1915), US-amerikanischer Maler, Kunstschriftsteller und Hochschullehrer
 Jim Pattison (* 1928), kanadischer Unternehmer, Gründer der Jim Pattison Group
 John M. Pattison (1847–1906), US-amerikanischer Politiker
 Mark Pattison (1813–1884), britischer Schriftsteller

 Paul Pattison, Maskenbildner
 Robert Emory Pattison (1850–1904), US-amerikanischer Politiker
 Rodney Pattison (* 1943), schottischer Segler
 Séamus Pattison (1936–2018), irischer Politiker
 Vicky Pattison (* 1987), britischer Reality-TV-Star

Siehe auch:
 Patteson
 Patisson